Uefa Women's Champions League 2014/2015 var den 14:e säsongen av Women's Champions League, Europas största klubbfotbollsturnering för damer. Turneringen vanns av Frankfurt som finalslog Paris SG med 2–1. Segern innebar Frankfurts fjärde titel i tävlingen.

Kvalspel
(A) står för att klubben är arrangör för det gruppspelet laget spelar i.

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Ranking av grupptvåor
För att bestämma de två bästa grupptvåorna, som också går vidare till sextondelsfinalen, har resultatet mot det fjärdeplacerade laget i respektive grupp räknats bort.

Slutspel

Sextondelsfinaler

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Skytteligan

Referenser

Noter